Чемпионат Белоруссии по шахматам 2013 прошёл с 12 по 22 января 2013 года в Минске.

 Место проведения: Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.
 Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.
 Категория: 10-я категория (средний рейтинг 2482,75).
 Главный судья: международный арбитр ФИДЕ Дмитрий Лыбин.

Участники 
Право на участие в чемпионате получили:

1. Три призёра предыдущего чемпионата Беларуси:
 международный гроссмейстер Сергей Жигалко (2651);
 международный гроссмейстер Андрей Жигалко (2589);
 международный мастер Владислав Ковалёв (2482).
2. Международные гроссмейстеры, имеющие рейтинг выше 2500 на 12 ноября 2012 года:
 международный гроссмейстер Сергей Азаров (2618);
 международный гроссмейстер Алексей Александров (2607);
 международный гроссмейстер Алексей Фёдоров (2590).
3. Игроки мужской сборной команды Беларуси на шахматной олимпиаде 2012 года:
 международный гроссмейстер Виталий Тетерев (2536);
 международный гроссмейстер Кирилл Ступак (2526).
4. Шахматисты, занявшие 1—6 места в 1-м этапе чемпионата Беларуси:
 международный гроссмейстер Игорь Люцко (2371);
 международный гроссмейстер Юрий Тихонов (2443);
 международный мастер Андрей Горовец (2477);
 мастер ФИДЕ Роман Гриб (2358);
 мастер ФИДЕ Виталий Мерибанов (2409);
 международный мастер Павел Ломако (2361).

Сергей Азаров и Алексей Александров отказались от участия в чемпионате, поэтому количество участников было сокращено до 12.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 
 Все партии и подробная информация на сайте openchess.by

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2013 год в шахматах
Январь 2013 года
Спорт в Белоруссии в 2013 году